Place de la Vieille-Ville (Varsovie) (en ) est une place située dans l'arrondissement de Śródmieście (Centre-ville) à Varsovie et dans le quartier de la vieille-ville.

Références

Liens externes 

Starego
Monument reconstruit